Vladimir Belov – pianista russo
Vladimir Belov – pallamanista sovietico/russo
Vladimir Belov – scacchista russo